Камба́рка () — город (с 4 июля 1945 года) в Удмуртской Республике России, административный центр Камбарского района. Образовывал одноимённое муниципальное образование Камбарское со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. Законом Удмуртской Республики от 30.04.2021 № 41-РЗ упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Рядом с городом находились склады химического оружия с люизитом, запасы которого уничтожены с 2006 по 2010 гг.

Название 
Своё название город унаследовал от реки Камбарки, на которой расположен город. Есть предположение, что название произошло из двух слов — Кама (река) и барка (баржа). Согласно другой версии, река и город получили своё имя от названия башкирского рода Канбар.

География 
Город расположен на юго-востоке республики, на реке Камбарка, в 116 километрах от столицы Удмуртии города Ижевска, и, равно как и весь Камбарский район, отделён от остальной республики рекою Камой.

Город разделён Камбарским прудом на две части. На восточной окраине города находится памятник природы Камбарское болото.

 Часовой пояс

По территории Удмуртии проходит меридиан 52°30′ в. д., разделяющий 3-й и 4-й географические часовые пояса, поэтому в центре и на востоке (включая Камбарку и Ижевск) официальное время соответствует географическому поясному времени.

История 
 Основание города
Основание Камбарки связано со строительством чугунолитейного завода на реке Камбарке. 21 февраля 1741 года уральский горнозаводчик Акинфий Никитич Демидов, купил у башкир земли у речки Камбарка, за пять золотых рублей. Указом от 22 августа 1760 года Берг-коллегия разрешила построить две фабрики для переработки чугуна и пильную мельницу для распиловки леса. В 1761 году начато строительство плотины и молотовых фабрик и в 1767 году строительство завода было закончено. Постепенно завод расширялся, а вслед за ним и заводской посёлок.

При заводе действовал госпиталь. В 1863 году в Камбарке было открыто начальное мужское земское училище, а в 1872 году — женское. В 1883 году появилась первая земская библиотека. Перед революцией в посёлке действовали три церкви: Успенская, Петропавловская и Свято-Троицкая, последняя принадлежала общине старообрядцев Белокриницкого согласия.

До 1923 года Камбарка была центром Камбарской волости Осинского уезда Пермской губернии. В результате административно-территориальной реформы в 1923 году образована Уральская область и в составе Сарапульского округа новой области образован Камбарский район. В 1930 году Сарапульский округ расформирован, а в следующем 1931 году населённые пункты упразднённого Камбарского района вошли в состав Сарапульского района Уральской области. В 1934 году Камбарка в составе Сарапульского района была передана в состав Кировского края.

 Рабочий посёлок Камбарка
В 1936 году Камбарка получила статус рабочего посёлка. В 1937 году будущий город в составе Сарапульского района передан из Кировского края в состав Удмуртской АССР. В 1939 году вновь образован Камбарский район. В годы Великой Отечественной войны 80 % заводчан были призваны в действующую армию. В 1944 году Камбарский литейно-механический завод преобразован в машиностроительный завод.

 Город Камбарка
В 1945 году рабочий посёлок Камбарка преобразован в город районного подчинения. В 1964 году открыт музей истории и культуры района. Инициатором создания музея стал краевед, почетный гражданин Камбарского района Плешаков Петр Александрович (1901—1987). С 1963 по 1967 годы Камбарка вновь в составе Сарапульского района, а 3 января 1967 года уже в третий и последний раз образован Камбарский район.

Население 

 Национальный состав
На 2012 год: русские составляют 84,7 %, удмурты — 2,9 %, татары — 8,0 %.

Образование 
В городе работают лицей № 1 им. Н. К. Крупской, школа № 2, школа № 3, Камбарский машиностроительный колледж, Камбарская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа

Экономика 
90 % предприятий города работают на грани закрытия, после нескольких этапов сокращений рабочих. Платные мосты усугубляют тяжелое положение жителей района. Закрыты родильное отделение, СЭС, бак лаборатория, военкомат, сокращены стационарные места в больнице. Единственный в городе дом культуры заброшен, решается вопрос о сносе.

Реализуется проект по реконструкции предприятия УХО в завод по уничтожению отходов 1,2 класса опасности.

 Промышленность

 Камбарский машиностроительный завод — производство тепловозов, путевых машин для ЖД и метрополитена.
 Предприятие «Ника-Петротек»- производство химреагента для нефтяников.
 Предприятие «Гард-Сателлит» — производство металлоконструкций для нефтедобывающей промышленности.
 Производственно-Коммерческое Предприятие «Дымофф» — производство промышленных дымовых труб и металлоконструкций.
 ВЧ136 — производство оборудования военно-химического назначения и нефтяной промышленности.
 В окрестностях города расположено предприятие по уничтожению химического оружия «УХО 1203».

 Транспорт

Общественный транспорт отсутствует, извозом занимаются частные такси. Через день курсируют микроавтобусы по маршруту Ижевск — Нефтекамск и 1 рейс ежедневно по маршруту Чайковский — Нефтекамск.

Как и весь Камбарский район, город отделён от остальной республики рекою Камой, через которую в 5 км от Камбарки, напротив села Тарасово, действует платный автомобильный мост. С декабря по март дополнительно устанавливается движение по льду реки Камы, в посёлке Кама (Бутыш). Есть дорога на Чайковский. С ноября 2016 года запущены платные автомобильные мосты через Каму и Буй в непосредственной близости от города.

Через Камбарку проходит железная дорога Казань-Екатеринбург, курсируют три пары электропоездов Янаул — Ижевск и 1 пара пригородного поезда Сарапул — Янаул. Из пассажирских останавливаются Москва — Барнаул, Новый Уренгой — Казань и Ижевск — Екатеринбург.

В 9 км от Камбарки, на реке Кама, – Камбарский речной порт (в пос. Кама; принадлежит компании «Мечел»); специализируется на перевалке руд и концентратов металлов (автоматизир. комплекс по перевалке глинозёма), а также угля.

Газеты 
 Районная газета «Камская Новь»
 Газета бесплатных частных объявлений «Камбарские объявления» г. Камбарка и Камбарского района.
 Информагентство «Камбарка ТВ».

Связь 
 Услуги стационарной связи
 Ростелеком

 Сотовая связь
 МегаФон
 МТС
 Билайн
 TELE2
 Skylink

Радио 
 101,4 — «Ретро FM»
 102,9 — «Радио Моя Удмуртия»
 103,6 — «Радио России» / «ГТРК Удмуртия»

Телевидение 
Производится трансляция 20-ти каналов.

Достопримечательности 
 Музей истории Камбарского района. Был основан в 1964 году. Инициатором создания музея стал краевед Плешаков Петр Александрович (1901—1987).
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы
 Петропавловская церковь
 Свято-Троицкая церковь

Топонимика города 
 Улицы Камбарки

 Улица Ленина
 Улица Советская
 Улица Первомайская
 Улица Карла Маркса
 Улица Азина (у местных жителей так называемый Большой прогал)
 Улица Декабристов
 Улица Свободы
 Улица Труда
 Улица Свердлова
 Улица Никиты Манохина
 Улица Гоголя
 Улица Матросова
 Улица Вокзальная
 Улица Суворова
 Улица Новая
 Улица Нагорная
 Улица Северная
 Улица Дорожная
 Улица Лермонтова
 Улица Баржевиков
 Улица Пограничников
 Улица Юрия Курягина (бывшая Октябрьская, переименована в честь Юрия Курягина, жившего на этой улице)
 Улица Заводская
 Улица Молодёжная
 Улица Восточная
 Улица Дружбы
 Улица Интернациональная
 Улица Мало-Зелёная
 Улица Экипажная
 Улица Демидова
 Улица Запрудная
 Улица 40 лет Октября
 Улица 45 лет Победы
 Улица В/б 136
 Улица Гагарина
 Улица Герцена
 Улица Декабристов
 Улица Доватора
 Улица Железнодорожная
 Улица Камская
 Улица Кирова
 Улица Красная
 Улица Лазо
 Улица Ломоносова
 Улица Луговая
 Улица М. Горького
 Улица Маяковского
 Улица Мичкова
 Улица О. Кошевого
 Улица Озёрная
 Улица Партизанская
 Улица Подлесная
 Улица Пролетарская
 Улица Пугачёва
 Улица Пушкина
 Улица С. Разина
 Улица Сосновый бор
 Улица Чапаева
 Улица Чернышевского
 Улица Южная

 Переулки Камбарки

 Школьный
 Комсомольский
 Некрасовский
 Островской
 Пионерский
 8-е марта
 Станционный
 Песчаный
 Маяковского
 Прудовской
 Уральский
 Клубный
 Лесной
 Мало-Зелёный

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Камбарский Район
 
 
 Староверие в Камбарском заводе.

 
Города на Каме
Города, основанные в XVIII веке
Населённые пункты Камбарского района
Районные центры Удмуртии
Упразднённые городские поселения Удмуртии
Городские поселения, упразднённые в 2021 году
Муниципальные образования Камбарского района